Кератин 77 () – білок, який кодується геном KRT77, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 578 амінокислот, а молекулярна маса — 61 901.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Кератини